Серафим (Протопопов)
 Серафим (Протопопов) (в миру Симеон Иванович Протопопов; 1818—1891) — епископ Русской православной церкви, епископ Самарский и Ставропольский.
 Серафим (Протопопов) (в миру Александр Алексеевич Протопопов; 1894—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Елецкий и Задонский.